Мировая группа — высшая ступень Кубка Федерации. В 2014 году в ней принимали участие сборные Италии, Чехии, России, Словакии, США, Испании, Германии и Австралии, которые были посеяны следующим образом:
  Сборная Италии
  Сборная России
  Сборная Чехии
  Сборная Словакии

Сборные России, США, Словакии и Испании (как проигравшие в четвертьфиналах), попадали в плей-офф Мировой группы; где боролись с Канадой, Польшей, Францией и Аргентиной (командами, победившими в Мировой группе II) за право остаться в элитной группе сборных команд теннисисток.

Сетка

Четвертьфиналы

США — Италия

Испания — Чехия

Словакия — Германия

Австралия — Россия

Полуфиналы

Чехия — Италия

Австралия — Германия

Финал

Чехия — Германия

Примечания

См. также 
 Кубок Дэвиса 2014. Мировая группа

Ссылки 
 Официальный сайт 

Мировая группа